Kubica – polskie nazwisko

osoby o nazwisku Kubica:
 Andrzej Kubica – polski piłkarz
 Anita Kubica – polska judoczka
 Dušan Kubica – słowacki siatkarz
 Grażyna Kubica-Heller – polska socjolożka
 Józef Kubica (ujednoznacznienie)
 Mikołaj Kubica – polski gimnastyk
 Robert Kubica – polski kierowca wyścigowy
 Sylwester Kubica – polski gimnastyk
 Walenty Kubica (1906–1970) – poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 Wilhelm Kubica – polski gimnastyk

Zobacz też 

 
 Kubice